De dertiende etappe van de Ronde van Spanje werd verreden op 2 september. Het was een bergrit over 158,2 kilometer van Sarria naar Ponferrada.

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen 

13